Korčula, otok na jugu Dalmacije.
 Korčula (grad), grad na otoku Korčula.
 M/T Korčula, trajekt